Яков I — король Шотландии (1406—1437).
 Яков I — король Англии (1603—1625); c 1567 г. также король Шотландии под именем Якова VI.
 Яков I — король Кипра (1382—1398). См. также 
 Хайме I (Яков Арагонский; 1228—1231)